Антонюк Дмитро Вікторович (* 1976) — український журналіст і мандрівник
 Антонюк Дмитро Григорович (* 1986) — український футболіст